Mapleton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Mapleton (Australië)
Mapleton (Ontario), Canada
Mapleton (Engeland)
Mapleton (Illinois), VS
Mapleton (Iowa), VS
Mapleton (Kansas), VS
Mapleton (Minnesota), VS
Mapleton (North Dakota), VS
Mapleton (Pennsylvania), VS
Mapleton (Utah), VS